Het ATP-toernooi van Hilversum 1991 (met de officiële naam  't Melkhuisje 1991) werd van 22 tot en met 28 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van 't Melkhuisje in de Nederlandse stad Hilversum.

In de enkelspelfinale was de Zweed Magnus Gustafsson te sterk voor zijn Spaanse tegenstander Jordi Arrese. In de dubbelspelfinale moest Gustafsson het met zijn Spaanse partner Francisco Clavet afleggen tegen het Nederlandse duo Richard Krajicek/Jan Siemerink.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hilversum
ATP-toernooi van Hilversum